Мурованська сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Мурованська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район